de Japanse filmregisseur Akira Kurosawa
 de Japanse filmregisseur Kiyoshi Kurosawa
 een documentaire over Akira Kurosawa; zie Kurosawa (2001)